Шиян — українське прізвище.

 Шиян Анатолій Антонович — український письменник-фантаст, математик.
 Шиян Анатолій Іванович — український радянський письменник.
 Шиян Андрій Вікторович (1976-2014) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Шиян Віталій Олександрович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Шиян Галина Романівна — українська перекладачка, письменниця, підприємець.
 Іван Шиян — хорватський хокеїст.
 Шиян Кир Карлович — український історик.
 Шиян Микола Пилипович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Шиян Ольга Галактіонівна — український майстер народної керамічної іграшки.

українські прізвища